|-
|(70251)||1999 RK84|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,067|| align=right|5,98|| align=right|3,784||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70252)||1999 RZ85|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,149|| align=right|6,33|| align=right|3,890||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70253)||1999 RE86|| align=right|14,3|| align=right|2,408|| align=right|0,105|| align=right|6,88|| align=right|3,735||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70254)||1999 RC88|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,186|| align=right|7,99|| align=right|4,195||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70255)||1999 RN88|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,230|| align=right|2,97|| align=right|4,067||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70256)||1999 RX88|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,175|| align=right|1,50|| align=right|3,668||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70257)||1999 RG89|| align=right|15,7|| align=right|2,432|| align=right|0,157|| align=right|6,19|| align=right|3,792||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70258)||1999 RL89|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,118|| align=right|2,55|| align=right|3,812||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70259)||1999 RA90|| align=right|17,0|| align=right|2,446|| align=right|0,182|| align=right|4,87|| align=right|3,824||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70260)||1999 RO91|| align=right|15,3|| align=right|2,467|| align=right|0,222|| align=right|1,65|| align=right|3,873||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70261)||1999 RU91|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,222|| align=right|1,99|| align=right|3,763||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70262)||1999 RP92|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,155|| align=right|5,88|| align=right|3,569||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70263)||1999 RM93|| align=right|16,3|| align=right|2,598|| align=right|0,139|| align=right|9,38|| align=right|4,188||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70264)||1999 RP93|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,165|| align=right|3,40|| align=right|3,822||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70265)||1999 RX94|| align=right|14,9|| align=right|2,330|| align=right|0,178|| align=right|4,74|| align=right|3,557||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70266)||1999 RU95|| align=right|14,5|| align=right|2,325|| align=right|0,081|| align=right|12,70|| align=right|3,543||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70267)||1999 RT96|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,057|| align=right|6,81|| align=right|3,602||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70268)||1999 RK97|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,173|| align=right|1,53|| align=right|3,677||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70269)||1999 RR97|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,087|| align=right|0,59|| align=right|3,680||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70270)||1999 RZ102|| align=right|15,2|| align=right|2,357|| align=right|0,232|| align=right|7,28|| align=right|3,619||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70271)||1999 RO105|| align=right|14,8|| align=right|2,393|| align=right|0,089|| align=right|5,44|| align=right|3,701||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70272)||1999 RG107|| align=right|15,8|| align=right|2,468|| align=right|0,161|| align=right|1,80|| align=right|3,877||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70273)||1999 RF109|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,090|| align=right|9,03|| align=right|4,038||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70274)||1999 RG109|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,123|| align=right|9,38|| align=right|3,698||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70275)||1999 RJ109|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,196|| align=right|9,06|| align=right|3,632||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70276)||1999 RT109|| align=right|16,2|| align=right|2,619|| align=right|0,201|| align=right|11,98|| align=right|4,238||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70277)||1999 RV109|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,103|| align=right|5,95|| align=right|3,756||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70278)||1999 RK110|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,050|| align=right|12,18|| align=right|4,077||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70279)||1999 RY110|| align=right|14,6|| align=right|2,666|| align=right|0,165|| align=right|9,25|| align=right|4,353||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70280)||1999 RA111|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,081|| align=right|29,27|| align=right|4,249||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70281)||1999 RB111|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,151|| align=right|8,28|| align=right|3,726||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70282)||1999 RW111|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,209|| align=right|8,85|| align=right|3,550||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70283)||1999 RK113|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,227|| align=right|12,98|| align=right|3,700||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70284)||1999 RQ114|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,148|| align=right|0,81|| align=right|3,676||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70285)||1999 RZ116|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,184|| align=right|8,54|| align=right|3,606||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70286)||1999 RA118|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,149|| align=right|6,26|| align=right|3,447||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70287)||1999 RH118|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,195|| align=right|3,00|| align=right|3,800||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70288)||1999 RS118|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|5,76|| align=right|3,666||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70289)||1999 RW118|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,162|| align=right|6,60|| align=right|3,566||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70290)||1999 RZ118|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,137|| align=right|12,23|| align=right|3,663||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70291)||1999 RY120|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,262|| align=right|5,40|| align=right|3,568||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70292)||1999 RC123|| align=right|15,2|| align=right|2,362|| align=right|0,050|| align=right|6,04|| align=right|3,629||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70293)||1999 RK124|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,226|| align=right|8,60|| align=right|3,766||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70294)||1999 RT125|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,081|| align=right|5,88|| align=right|3,701||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70295)||1999 RM127|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,152|| align=right|6,74|| align=right|3,784||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70296)||1999 RZ127|| align=right|15,0|| align=right|2,323|| align=right|0,091|| align=right|3,61|| align=right|3,541||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70297)||1999 RG129|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,221|| align=right|2,23|| align=right|3,619||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70298)||1999 RJ129|| align=right|16,7|| align=right|2,431|| align=right|0,226|| align=right|2,90|| align=right|3,790||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70299)||1999 RM129|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,220|| align=right|5,00|| align=right|3,589||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70300)||1999 RX130|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,178|| align=right|5,72|| align=right|3,605||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70301)||1999 RZ130|| align=right|15,2|| align=right|2,360|| align=right|0,100|| align=right|6,16|| align=right|3,626||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70302)||1999 RD131|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,130|| align=right|5,65|| align=right|3,687||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70303)||1999 RX131|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,148|| align=right|5,03|| align=right|3,734||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70304)||1999 RE133|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,238|| align=right|5,80|| align=right|3,564||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70305)||1999 RQ133|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,159|| align=right|5,92|| align=right|3,791||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70306)||1999 RL134|| align=right|15,1|| align=right|2,320|| align=right|0,069|| align=right|7,33|| align=right|3,533||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70307)||1999 RV134|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,182|| align=right|2,54|| align=right|3,785||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70308)||1999 RO135|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,190|| align=right|13,37|| align=right|4,101||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70309)||1999 RL136|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,158|| align=right|7,17|| align=right|3,657||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70310)||1999 RW136|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,140|| align=right|6,36|| align=right|3,692||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70311)||1999 RG137|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,169|| align=right|6,52|| align=right|3,510||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70312)||1999 RM137|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,229|| align=right|4,58|| align=right|3,698||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70313)||1999 RK138|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,176|| align=right|2,70|| align=right|3,691||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70314)||1999 RN138|| align=right|14,8|| align=right|2,468|| align=right|0,217|| align=right|12,82|| align=right|3,877||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70315)||1999 RE139|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,186|| align=right|1,70|| align=right|3,601||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70316)||1999 RQ139|| align=right|17,0|| align=right|2,424|| align=right|0,230|| align=right|0,31|| align=right|3,773||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70317)||1999 RP143|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,197|| align=right|5,47|| align=right|3,675||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70318)||1999 RE145|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,086|| align=right|5,78|| align=right|3,648||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70319)||1999 RP146|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,095|| align=right|4,22|| align=right|3,485||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70320)||1999 RY147|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,192|| align=right|8,92|| align=right|3,528||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70321)||1999 RC149|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,132|| align=right|5,55|| align=right|3,632||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70322)||1999 RU150|| align=right|16,5|| align=right|2,404|| align=right|0,189|| align=right|2,36|| align=right|3,727||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70323)||1999 RW152|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,117|| align=right|6,65|| align=right|3,523||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70324)||1999 RK153|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,089|| align=right|6,02|| align=right|3,610||MBA||14. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70325)||1999 RT156|| align=right|16,3|| align=right|2,469|| align=right|0,186|| align=right|2,47|| align=right|3,878||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70326)||1999 RS158|| align=right|16,2|| align=right|2,425|| align=right|0,134|| align=right|2,00|| align=right|3,775||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70327)||1999 RQ160|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,163|| align=right|3,17|| align=right|3,877||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70328)||1999 RH161|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,209|| align=right|3,07|| align=right|3,541||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70329)||1999 RY163|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,209|| align=right|1,37|| align=right|3,596||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70330)||1999 RS165|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,185|| align=right|1,84|| align=right|3,602||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70331)||1999 RW165|| align=right|16,9|| align=right|2,544|| align=right|0,107|| align=right|3,31|| align=right|4,056||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70332)||1999 RF166|| align=right|15,6|| align=right|2,398|| align=right|0,089|| align=right|8,54|| align=right|3,713||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70333)||1999 RA168|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,167|| align=right|4,97|| align=right|3,454||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70334)||1999 RT168|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,132|| align=right|2,39|| align=right|3,819||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70335)||1999 RC169|| align=right|15,4|| align=right|2,436|| align=right|0,189|| align=right|2,83|| align=right|3,802||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70336)||1999 RO169|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,045|| align=right|6,37|| align=right|3,724||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70337)||1999 RE170|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,173|| align=right|2,75|| align=right|3,827||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70338)||1999 RL170|| align=right|15,1|| align=right|2,546|| align=right|0,138|| align=right|10,73|| align=right|4,062||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70339)||1999 RQ170|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,167|| align=right|5,45|| align=right|3,596||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70340)||1999 RF173|| align=right|16,5|| align=right|2,367|| align=right|0,140|| align=right|5,86|| align=right|3,641||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70341)||1999 RJ174|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,083|| align=right|13,19|| align=right|4,210||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70342)||1999 RA175|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,208|| align=right|2,73|| align=right|3,707||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70343)||1999 RH176|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,185|| align=right|4,76|| align=right|3,783||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70344)||1999 RR176|| align=right|16,1|| align=right|2,548|| align=right|0,131|| align=right|4,26|| align=right|4,066||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70345)||1999 RF177|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,182|| align=right|4,69|| align=right|3,713||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70346)||1999 RO177|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,165|| align=right|4,59|| align=right|3,712||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70347)||1999 RA178|| align=right|15,1|| align=right|2,536|| align=right|0,205|| align=right|11,29|| align=right|4,039||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70348)||1999 RE179|| align=right|14,7|| align=right|2,606|| align=right|0,112|| align=right|4,66|| align=right|4,206||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70349)||1999 RV180|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,202|| align=right|3,43|| align=right|3,562||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70350)||1999 RE181|| align=right|14,6|| align=right|2,439|| align=right|0,205|| align=right|8,80|| align=right|3,808||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70351)||1999 RM182|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,190|| align=right|1,73|| align=right|3,654||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70352)||1999 RV182|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,130|| align=right|1,98|| align=right|3,716||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70353)||1999 RB183|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,188|| align=right|4,56|| align=right|3,687||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70354)||1999 RM183|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,133|| align=right|6,55|| align=right|3,709||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70355)||1999 RC185|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,165|| align=right|7,38|| align=right|3,708||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70356)||1999 RP185|| align=right|17,0|| align=right|2,379|| align=right|0,161|| align=right|1,45|| align=right|3,668||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70357)||1999 RM186|| align=right|16,5|| align=right|2,518|| align=right|0,061|| align=right|3,96|| align=right|3,995||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70358)||1999 RN186|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,092|| align=right|3,80|| align=right|3,652||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70359)||1999 RD187|| align=right|16,2|| align=right|2,554|| align=right|0,150|| align=right|1,77|| align=right|4,081||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70360)||1999 RV188|| align=right|15,4|| align=right|2,535|| align=right|0,144|| align=right|14,25|| align=right|4,035||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70361)||1999 RK189|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,181|| align=right|4,25|| align=right|3,617||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70362)||1999 RF191|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,257|| align=right|5,83|| align=right|4,121||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70363)||1999 RJ193|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,042|| align=right|8,39|| align=right|3,744||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70364)||1999 RN194|| align=right|15,3|| align=right|2,350|| align=right|0,199|| align=right|3,46|| align=right|3,602||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70365)||1999 RF198|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,194|| align=right|7,05|| align=right|3,591||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70366)||1999 RQ198|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,123|| align=right|4,82|| align=right|3,603||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70367)||1999 RH199|| align=right|14,4|| align=right|2,442|| align=right|0,171|| align=right|13,59|| align=right|3,815||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70368)||1999 RN202|| align=right|16,3|| align=right|2,462|| align=right|0,144|| align=right|5,61|| align=right|3,862||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70369)||1999 RL205|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,114|| align=right|10,57|| align=right|4,075||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70370)||1999 RS205|| align=right|14,6|| align=right|2,732|| align=right|0,177|| align=right|7,45|| align=right|4,516||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70371)||1999 RB206|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,105|| align=right|6,24|| align=right|3,456||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70372)||1999 RN207|| align=right|14,5|| align=right|2,533|| align=right|0,226|| align=right|11,36|| align=right|4,031||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70373)||1999 RY207|| align=right|15,2|| align=right|2,524|| align=right|0,264|| align=right|13,90|| align=right|4,010||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70374)||1999 RD210|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,228|| align=right|6,09|| align=right|3,803||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70375)||1999 RM210|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,164|| align=right|5,60|| align=right|3,699||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70376)||1999 RB211|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,227|| align=right|7,74|| align=right|3,712||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70377)||1999 RE211|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,332|| align=right|15,04|| align=right|4,399||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70378)||1999 RG211|| align=right|15,5|| align=right|2,467|| align=right|0,238|| align=right|9,58|| align=right|3,875||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70379)||1999 RL212|| align=right|14,3|| align=right|2,440|| align=right|0,180|| align=right|12,64|| align=right|3,811||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70380)||1999 RQ212|| align=right|14,4|| align=right|2,586|| align=right|0,110|| align=right|12,26|| align=right|4,157||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70381)||1999 RZ213|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,157|| align=right|3,44|| align=right|3,597||MBA||13. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70382)||1999 RK214|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,164|| align=right|5,79|| align=right|3,863||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70383)||1999 RK218|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,186|| align=right|4,54|| align=right|3,756||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70384)||1999 RS219|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,137|| align=right|7,03|| align=right|3,579||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70385)||1999 RU219|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,262|| align=right|4,83|| align=right|3,706||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70386)||1999 RO220|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,126|| align=right|6,00|| align=right|3,729||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70387)||1999 RW221|| align=right|16,6|| align=right|2,307|| align=right|0,153|| align=right|2,14|| align=right|3,503||MBA||6. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70388)||1999 RD224|| align=right|14,6|| align=right|2,324|| align=right|0,114|| align=right|6,70|| align=right|3,543||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70389)||1999 RS225|| align=right|15,5|| align=right|2,234|| align=right|0,047|| align=right|6,29|| align=right|3,338||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70390)||1999 RY227|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|0,55|| align=right|4,073||MBA||7. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70391)||1999 RP230|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,185|| align=right|13,08|| align=right|4,061||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70392)||1999 RS230|| align=right|15,6|| align=right|2,245|| align=right|0,110|| align=right|8,45|| align=right|3,362||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70393)||1999 RC237|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,130|| align=right|6,65|| align=right|3,762||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70394)||1999 RP237|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,223|| align=right|8,94|| align=right|3,815||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70395)||1999 RM238|| align=right|16,3|| align=right|2,576|| align=right|0,083|| align=right|16,54|| align=right|4,134||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70396)||1999 RQ238|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,080|| align=right|13,87|| align=right|4,214||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70397)||1999 RH239|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,146|| align=right|9,01|| align=right|4,114||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70398)||1999 RD240|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,057|| align=right|12,77|| align=right|4,006||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70399)||1999 RQ240|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,232|| align=right|14,84|| align=right|4,215||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70400)||1999 RG241|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,089|| align=right|6,00|| align=right|3,735||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70401)||1999 RH241|| align=right|15,1|| align=right|2,519|| align=right|0,195|| align=right|8,40|| align=right|3,998||MBA||13. september 1999||Tenagra||Tenagra
|-
|(70402)||1999 RJ242|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,050|| align=right|3,11|| align=right|4,123||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70403)||1999 RK244|| align=right|16,4|| align=right|2,377|| align=right|0,181|| align=right|0,74|| align=right|3,663||MBA||6. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70404)||1999 RR245|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,178|| align=right|4,80|| align=right|3,610||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70405)||1999 RQ248|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,172|| align=right|3,16|| align=right|3,503||MBA||7. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70406)||1999 RT252|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,137|| align=right|6,01|| align=right|3,629||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70407)||1999 SE1|| align=right|16,2|| align=right|2,589|| align=right|0,190|| align=right|3,22|| align=right|4,166||MBA||18. september 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70408)||1999 SH1|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,237|| align=right|9,06|| align=right|3,802||MBA||16. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70409)||1999 SR2|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,067|| align=right|7,42|| align=right|3,711||MBA||21. september 1999||Kleť||Klet
|-
|(70410)||1999 SE3|| align=right|13,3|| align=right|2,345|| align=right|0,230|| align=right|23,96|| align=right|3,590||MBA||22. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70411)||1999 SF3|| align=right|13,3|| align=right|2,413|| align=right|0,291|| align=right|23,25|| align=right|3,748||MBA||22. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70412)||1999 SM4|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,152|| align=right|15,20|| align=right|4,097||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70413)||1999 SJ5|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,242|| align=right|1,90|| align=right|3,716||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70414)||1999 SF6|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,112|| align=right|7,21|| align=right|3,649||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70415)||1999 SJ11|| align=right|14,4|| align=right|2,669|| align=right|0,063|| align=right|6,24|| align=right|4,359||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70416)||1999 ST11|| align=right|14,8|| align=right|2,338|| align=right|0,142|| align=right|7,42|| align=right|3,573||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70417)||1999 SV11|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,240|| align=right|5,16|| align=right|4,047||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70418)||1999 SD12|| align=right|15,2|| align=right|2,436|| align=right|0,117|| align=right|3,85|| align=right|3,802||MBA||17. september 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(70419)||1999 SQ12|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,607||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70420)||1999 SM13|| align=right|16,0|| align=right|2,533|| align=right|0,141|| align=right|7,30|| align=right|4,031||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70421)||1999 SY14|| align=right|15,4|| align=right|2,429|| align=right|0,050|| align=right|7,35|| align=right|3,785||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70422)||1999 SS16|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,127|| align=right|11,82|| align=right|4,033||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70423)||1999 SB18|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,136|| align=right|7,47|| align=right|3,629||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70424)||1999 SA20|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,190|| align=right|7,24|| align=right|4,039||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70425)||1999 SJ26|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,197|| align=right|10,11|| align=right|4,171||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70426)||1999 TN|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,198|| align=right|7,11|| align=right|3,706||MBA||1. oktober 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(70427)||1999 TB1|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,235|| align=right|4,72|| align=right|3,648||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70428)||1999 TP1|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,185|| align=right|1,89|| align=right|3,796||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70429)||1999 TY1|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,314|| align=right|15,24|| align=right|4,072||MBA||2. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70430)||1999 TM2|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,151|| align=right|12,06|| align=right|4,098||MBA||2. oktober 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70431)||1999 TD3|| align=right|15,3|| align=right|2,461|| align=right|0,158|| align=right|4,25|| align=right|3,860||MBA||4. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70432)||1999 TO3|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,172|| align=right|0,97|| align=right|3,762||MBA||3. oktober 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70433)||1999 TS3|| align=right|16,0|| align=right|2,642|| align=right|0,095|| align=right|0,78|| align=right|4,293||MBA||2. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(70434)||1999 TL4|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,106|| align=right|5,97|| align=right|3,728||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70435)||1999 TU4|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,194|| align=right|15,90|| align=right|4,261||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70436)||1999 TT5|| align=right|15,1|| align=right|2,437|| align=right|0,200|| align=right|5,14|| align=right|3,805||MBA||6. oktober 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(70437)||1999 TK6|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,220|| align=right|3,79|| align=right|4,145||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70438)||1999 TX6|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,170|| align=right|13,58|| align=right|4,346||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70439)||1999 TE7|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,037|| align=right|4,78|| align=right|4,238||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70440)||1999 TV7|| align=right|15,2|| align=right|2,375|| align=right|0,292|| align=right|9,89|| align=right|3,661||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70441)||1999 TH8|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,213|| align=right|3,97|| align=right|3,622||MBA||7. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70442)||1999 TR9|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,248|| align=right|2,55|| align=right|3,588||MBA||8. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70443)||1999 TV9|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,038|| align=right|21,50|| align=right|4,149||MBA||7. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(70444)||1999 TX11|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,130|| align=right|11,93|| align=right|4,232||MBA||9. oktober 1999||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(70445)||1999 TR13|| align=right|14,0|| align=right|2,598|| align=right|0,137|| align=right|13,93|| align=right|4,187||MBA||11. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(70446)||1999 TY13|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,104|| align=right|3,04|| align=right|4,289||MBA||10. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(70447)||1999 TG14|| align=right|14,7|| align=right|2,386|| align=right|0,132|| align=right|7,31|| align=right|3,684||MBA||10. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70448)||1999 TS15|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,126|| align=right|3,57|| align=right|4,204||MBA||7. oktober 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; L. Šarounová
|-
|(70449)||1999 TK17|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,150|| align=right|1,64|| align=right|3,623||MBA||15. oktober 1999||Nacogdoches||M. L. Johnson; W. D. Bruton
|-
|(70450)||1999 TL18|| align=right|14,9|| align=right|2,349|| align=right|0,137|| align=right|7,59|| align=right|3,599||MBA||13. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(70451)||1999 TQ18|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|4,25|| align=right|4,177||MBA||14. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(70452)||1999 TH19|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,198|| align=right|15,06|| align=right|4,140||MBA||15. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70453)||1999 TS19|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,268|| align=right|25,34|| align=right|3,837||MBA||15. oktober 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(70454)||1999 TX19|| align=right|16,4|| align=right|2,543|| align=right|0,115|| align=right|1,95|| align=right|4,054||MBA||14. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(70455)||1999 TM20|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,149|| align=right|3,79|| align=right|4,241||MBA||5. oktober 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(70456)||1999 TZ20|| align=right|15,6|| align=right|2,614|| align=right|0,137|| align=right|2,51|| align=right|4,225||MBA||7. oktober 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(70457)||1999 TU23|| align=right|16,5|| align=right|2,474|| align=right|0,127|| align=right|5,93|| align=right|3,890||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70458)||1999 TR25|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,121|| align=right|4,05|| align=right|3,770||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70459)||1999 TX25|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,050|| align=right|21,45|| align=right|4,213||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70460)||1999 TQ26|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,047|| align=right|1,13|| align=right|4,253||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70461)||1999 TG27|| align=right|15,1|| align=right|2,671|| align=right|0,163|| align=right|10,17|| align=right|4,364||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70462)||1999 TZ27|| align=right|14,3|| align=right|2,786|| align=right|0,264|| align=right|12,39|| align=right|4,650||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70463)||1999 TL29|| align=right|16,4|| align=right|2,569|| align=right|0,149|| align=right|1,35|| align=right|4,117||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70464)||1999 TP29|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,120|| align=right|1,61|| align=right|4,031||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70465)||1999 TS30|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,097|| align=right|1,31|| align=right|4,299||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70466)||1999 TU30|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,174|| align=right|1,78|| align=right|3,754||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70467)||1999 TG31|| align=right|14,7|| align=right|2,642|| align=right|0,165|| align=right|14,24|| align=right|4,294||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70468)||1999 TU31|| align=right|15,6|| align=right|2,691|| align=right|0,059|| align=right|1,73|| align=right|4,414||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70469)||1999 TN32|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,206|| align=right|5,44|| align=right|3,608||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70470)||1999 TS32|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,174|| align=right|8,51|| align=right|4,127||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70471)||1999 TA33|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,057|| align=right|4,84|| align=right|4,364||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70472)||1999 TG33|| align=right|13,6|| align=right|2,695|| align=right|0,210|| align=right|12,94|| align=right|4,423||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70473)||1999 TQ33|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,117|| align=right|3,20|| align=right|4,268||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70474)||1999 TH35|| align=right|14,5|| align=right|2,337|| align=right|0,272|| align=right|24,15|| align=right|3,572||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70475)||1999 TS35|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,119|| align=right|22,20|| align=right|4,086||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70476)||1999 TA37|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,135|| align=right|15,32|| align=right|4,274||MBA||13. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70477)||1999 TC38|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,060|| align=right|6,61|| align=right|3,738||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70478)||1999 TN40|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,060|| align=right|7,31|| align=right|3,570||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70479)||1999 TM41|| align=right|15,9|| align=right|2,727|| align=right|0,052|| align=right|1,40|| align=right|4,501||MBA||2. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70480)||1999 TU41|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,204|| align=right|1,24|| align=right|3,747||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70481)||1999 TX43|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,087|| align=right|9,13|| align=right|4,519||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70482)||1999 TW44|| align=right|16,5|| align=right|2,558|| align=right|0,112|| align=right|3,01|| align=right|4,091||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70483)||1999 TD46|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,153|| align=right|3,08|| align=right|3,802||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70484)||1999 TT49|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,034|| align=right|14,24|| align=right|4,190||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70485)||1999 TC52|| align=right|16,4|| align=right|2,639|| align=right|0,080|| align=right|3,12|| align=right|4,285||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70486)||1999 TV52|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,200|| align=right|3,42|| align=right|3,727||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70487)||1999 TZ52|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,080|| align=right|4,75|| align=right|3,433||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70488)||1999 TC53|| align=right|14,6|| align=right|2,663|| align=right|0,188|| align=right|3,09|| align=right|4,344||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70489)||1999 TC54|| align=right|15,6|| align=right|2,668|| align=right|0,038|| align=right|1,61|| align=right|4,357||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70490)||1999 TT55|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,133|| align=right|14,27|| align=right|4,333||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70491)||1999 TH58|| align=right|15,8|| align=right|2,703|| align=right|0,255|| align=right|2,52|| align=right|4,444||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70492)||1999 TO60|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,169|| align=right|0,96|| align=right|3,763||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70493)||1999 TC65|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,147|| align=right|0,40|| align=right|3,721||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70494)||1999 TW66|| align=right|15,6|| align=right|2,669|| align=right|0,063|| align=right|1,45|| align=right|4,360||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70495)||1999 TY68|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,117|| align=right|12,49|| align=right|4,557||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70496)||1999 TQ72|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,093|| align=right|2,67|| align=right|4,627||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70497)||1999 TZ86|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,152|| align=right|4,40|| align=right|3,518||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70498)||1999 TN91|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,107|| align=right|5,88|| align=right|3,631||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70499)||1999 TN93|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,152|| align=right|3,66|| align=right|3,762||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70500)||1999 TR95|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,208|| align=right|5,43|| align=right|3,826||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov